Eigenzeit steht für:
 Eigenzeit (Soziologie), Begriff der Zeitsoziologie
 Eigenzeit, fundamentaler Begriff der Relativitätstheorie, siehe Zeitdilatation #Eigenzeit